Die Liste der Städte in Jordanien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des vorderasiatischen Staates Jordanien.

Die mit Abstand größte Metropolregion in Jordanien ist Amman mit einer Einwohnerzahl von 4.119.500 (Volkszählung 2015). Damit leben rund 40 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion. 

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 15.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 10. Dezember 1994, 2. Oktober 2004 und 30. November 2015. Aufgeführt ist auch das Gouvernement, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: Department of Statistics, Jordan

Siehe auch 
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Department of Statistics
City Population - Einwohnerzahlen der Städte Jordaniens

 
Jordanien